Суперкубок Австрії з футболу 2000 — 15-й розіграш турніру. Матч відбувся 30 червня 2000 року між чемпіоном Австрії клубом Тіроль та володарем кубка Австрії клубом Грацер.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt  

2000
Австрія
2000 в австрійському спорті